Nagroda Akademii Filmowej o nazwie Oscar
 Oscar – typ radzieckich okrętów podwodnych
 OSCAR – pierwszy amatorski sztuczny satelita Ziemi
 Oscar – kot, maskotka okrętowa z czasów II wojny światowej
 Oscar (kot)
 OSCAR (protokół komunikacyjny)
 OScar (Open Source car) – projekt samochodu oparty na zasadach open source
 Oscar – film francuski
 Oscar szachowy
 Oscar (ur. 1991) – brazylijski piłkarz

Zobacz też 
 Oskar